Carl Ackered, född 9 januari 1991 i Älta, Nacka kommun är en svensk ishockeyspelare som spelar för HC Slovan Bratislava i slovaktisk Tipos Extraliga. Ackereds moderklubb är Älta IF, men som junior spelade han för Djurgårdens IF och med dem fick han göra debut i Elitserien med säsongen 2009/2010. Efter juniortiden spelade Ackered för flera lag i Hockeyettan innan han säsongen 2017/18 sökte sig till Guildford Flames i brittiska Elite Ice Hockey League där han spelade tre säsonger. Därefter han han spelat i Österrikiska ishockeyligan och för HK Dukla Trencin och HC Slovan Bratislava i slovakiska Tipos Extraliga.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Levande personer
Män
Personer från Nacka kommun
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Graz 99ers
Spelare i Guildford Flames
Spelare i Haninge Anchors HC
Spelare i HC Dukla Trenčín
Spelare i HC Slovan Bratislava
Spelare i HC Vita Hästen
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Kristianstads IK
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vimmerby Hockey
Spelare i Östersunds IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare